GNB kan syfta på:

 GNB – IATA:s kod för en flygplats i Grenoble, Frankrike, se Grenoble-Isère flygplats
 GNB – landskod enligt ISO 3166-1 för Guinea-Bissau
 GNB – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Guinea-Bissau
 Gnb – stationssignatur för Gunnesbo station